Dannegger ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Dannegger (* 1950), deutsche Keramikerin
 Johann Baptist Dannegger (1682–1760), deutscher Abt
 Johann Dannegger (* 1905), deutscher Jurist
 Klaus Dannegger (* 1943), deutscher Kabarettist, Dramaturg und Kabarettautor

Siehe auch:
 Danegger
 Dannecker